Чары́ Баба́ев (род. 1931) — туркменский советский чабан, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в 1931 году. Туркмен. Член КПСС с 1974 года. Образование неполное среднее.

С 1946 года чабан колхоза. В 1952-1957 годах служил в Советской Армии. С 1957 года чабан колхоза им. Ленина Тедженского района Ашхабадской области.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Тедженского избирательного округа № 444 Ашхабадской области.

Примечания

Источники 
 , с. 46.

Депутаты Совета Национальностей от Туркменской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Чабаны